Grey kan som auktorsförkortning betyda:

 William Grey
 Charles Hervey Grey

Robotskapade auktorsförkortningar